Последняя минута () — итальянская драма 1988 года, режиссёр Пупи Авати
 Последняя минута () — германская драма 2004 года, режиссёр Марина Каба Ролл
 Последняя минута () — испанский документальный фильм 2004 года, режиссёр Элио Кирога
 Последняя минута () — французский мультфильм 2004 года, режиссёр Николас Сэлис
 Последняя минута — российский телесериал 2010 года, режиссёр Андрей Джунковский
 Последняя минута 2 — российский телесериал 2013 года, режиссёр Владимир Нахабцев мл.